El Torneig de Lausana 2021, oficialment conegut com a Ladies Open Lausanne 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de juliol de 2021 al Tennis Club Stade Lausanne de Lausana, Suïssa.

La tennista eslovena Tamara Zidanšek va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021